Этот список охраняемых территорий Мьянмы включает в себя национальные парки, заповедники дикой природы и ботанические сады, которые были созданы с 1927 года.

Национальные парки 
 Национальный парк Alaungdaw Kathapa в регионе Сикайн, площадью 
 Национальный парк Hkakaborazi в штате Качин, площадью 
 Национальный парк Lampi Island Marine в регионе Танинтайи, площадью 
 Национальный парк Natmataung в штате Чин, площадью 
 Национальный парк Popa Mountain в регионе Мандалай, площадью

Заповедники дикой природы 
 Заповедник дикой природы Bumhpa Bum в штате Качин, площадью 
 Заповедник дикой природы Chatthin в регионе Сикайн, площадью 
 Заповедник дикой природы Htamanthi в регионе Сикайн, площадью 
 Заповедник дикой природы Hukaung Valley в штате Качин, площадью  плюс расширение площадью 
 Заповедник на озере Индавджи в штате Качин, площадью 
 Заповедник водно-болотных угодий на озере Инле в штате Шан, площадью 
 Заповедник дикой природы Kahilu
 Заповедник дикой природы Kyauk Pan Taung в штате Чин
 Заповедник дикой природы Kelatha в штате Мон
 Заповедник дикой природы Kyaikhtiyo в штате Мон, площадью 
 Охраняемая территория Loimwe в штате Шан, площадью .
 Заповедник дикой природы Mahamyaing в регионе Сикайн, площадью 
 Заповедник дикой природы Mein-ma-hla Kyun в регионе Иравади, площадью 
 Заповедник дикой природы Minwuntaung в регионе Сикайн, площадью 
 Заповедник дикой природы Minsontaung регионе Мандалай, площадью 
 Заповедник водно-болотных угодий Moeyungyi в регионе Баго, площадью 
 Заповедник дикой природы Moscos Islands регионе Танинтайи, площадью 
 Заповедник дикой природы Mulayit в штате Карен, площадью 
 Заповедник дикой природы Panlaung и Padalin Cave в штате Шан, площадью 
 Охраняемая территория Parsar в штате Шан, площадью 
 Заповедник дикой природы Pidaung в штате Качин, площадью 
 Птичий заповедник Pyin-O-Lwin регионе Мандалай, площадью 
 Заповедник слонов Rakhine Yoma в штате Ракхайн, площадью 
 Заповедник дикой природы Shwesettaw в регионе Магуэ, площадью 
 Заповедник дикой природы Shwe-U-Daung
 Заповедник дикой природы Thamihla Kyun регионе Иравади, площадью 
 Заповедник дикой природы Tanintharyi на холмах Тенассерим, площадью 
 Птичий заповедник Taunggyi на Шанском нагорье, площадью 
 Заповедник дикой природы Wethtigan в регионе Магуэ, площадью

Природные парки 
 Парк Hlawga Park в северной части региона Янгон, площадью 
 Парк слонов Myaing Hay Wun в регионе Янгон
 Национальный ботанический сад Kandawgyi в регионе Мандалай
 Лесной парк Sein Ye в регионе Баго

См. также 
 Обезлесение в Мьянме

Ссылки

Внешние ссылки 
 

Особо охраняемые природные территории
Охраняемые природные территории по странам
Мьянма
Природа Мьянмы